«Вецци» — марка итальянского фарфора, изготовлявшегося на фарфоровой мануфактуре в Венеции, основанной в 1720 году семьёй Вецци. Она стала первой итальянской фарфоровой фабрикой. Производство продолжалось около 7 лет до 1727 года и сохранилось менее 200 изделий. Вецци изготавливали фарфор из твёрдой пасты. Для производства Вецци нанимали мастеров из мейсенских и венских мануфактур.

Фарфор Вецци 
Вецци производили главным образом чайную посуду: чашки, блюдца, чайники, а также тарелки. Многие чашки представляли собой стаканы без ручек, а чайники, которые составляют довольно большую часть сохранившегося фарфора Вецци, часто имеют формованные формы, в том числе с рельефными украшениями. Изделия, как правило, были белыми и полупрозрачными, но часто серели со временем. Формы, как правило, повторяли столовое серебро, но были ярко окрашены в различных стилях, на которые влияли основные европейские фабрики и экспортные товары из Азии.

История 
Франческо Вецци (1651—1740) был мастером по золоту, хотя больше интересовался бизнесом со «спекулятивной стороны» и посещал венскую фарфоровую фабрику. Он также купил себе венецианский дворянский титул. Вецци финансировал фабрику, которой руководил его сын Джованни (род. 1687). Семья Вецци сделала немецкого мастера Кристофа Конрада Гунгера партнёром в 1721 году. Гунгер работал в Вене и посещал Майсен, где, видимо, узнал некоторые секреты фарфорового производства австрийских и немецких мастеров. 

Однако в 1724 году Гунгер покинул Венецию и в 1727 году вернулся в Майсен. По-видимому, это привело к прекращению поставок из Саксонии каолина, ингредиента, необходимого для производства фарфора. Фарфор Вецци был уникален по тем временам тем, что Вецци не пользовался государственной поддержкой в отличие от, например, венских и мейсонских мануфактур, которые либо принадлежали правителям, либо пользовались государственной поддержкой. Производство Вецци работало исключительно на коммерческой основе. В результате Джованни Вецци, возможно, в конечном итоге столкнулся с оппозицией даже со стороны своего отца Франческо. В 1727 году соглашение между отцом и сыном аннулировало долги последнего, но потребовало от него уничтожить печи.

Галерея

См. также 
 Коцци (фарфор)
 Руанский фарфор

Примечания

Ссылки 
 

Керамика Италии
Культура Венеции
Компании, основанные в 1720 году
Фарфоровые предприятия, появившиеся в XVIII веке